Allan Lawrence peut désigner :

 Allan Lawrence (1925-2008), homme politique canadien de l'Ontario ;
 Allan Lawrence (1930-2017), athlète australien et américain ;
  (né en 1951), joueur de cricket anglais

Voir aussi 
  (né en 1962), joueur de football écossais